De Emakumeen Bira XXXII 2019 werd verreden van 22 mei tot en met 25 mei in Baskenland, Spanje. Het was de 32e editie van de rittenkoers, die behoorde tot de UCI Women's World Tour. De ronde telde vier etappes. Titelverdedigster was de Australische Amanda Spratt. Dit jaar won de Italiaanse Elisa Longo Borghini.

Deelnemende ploegen

Etappe-overzicht

Etappe-uitslagen

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

Klassementenverloop 

Meerdaagse wielerwedstrijd in 2019
Wielerwedstrijd in Spanje
Sport in Baskenland
UCI Women's World Tour 2019